Schweriner Straße steht für

 Schweriner Straße (Berlin)
 Schweriner Straße (Dresden)
 Schweriner Straße (Eggenstein)
 Schweriner Straße (Essen)
 Schweriner Straße (Hamburg)
 Schweriner Straße (Kiel)
 Schweriner Straße (Ludwigslust)
 Schweriner Straße (Magdeburg)
 Schweriner Straße (Ratzeburg)
 Schweriner Straße (Wismar)